Heracleum isopetalum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Maximowicz. Heracleum isopetalum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
isopetalum